Болярка — марка болгарського пива.

Села 
 Болярка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Болярка — Житомирська область, Житомирський район
 Болярка — Житомирська область, Коростенський район
 Болярка — Житомирська область, Звягельський район
 Болярка — Житомирська область, Олевський район

Колишні населені пункти 
 Болярка — колишній хутір, Київська область, Чоповицький район

Див. також 
 Бобрицька Болярка
 Радецька Болярка